Spatula – rodzaj ptaka z podrodziny kaczek (Anatinae) w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Eurazji, Afryce, Australii, Ameryce Południowej i Północnej.

Morfologia 
Długość ciała 30–56 cm, rozpiętość skrzydeł 58–85 cm; masa ciała 216–1100 g (samce są większe i cięższe od samic).

Systematyka

Nazewnictwo 
 Querquedula: łac. querquedula „typ kaczki”, nazwa najwyraźniej pochodzi od wydawanego przez nią głosu. Gatunek typowy: Anas circia Linnaeus, 1758 (= Anas querquedula Linnaeus, 1758).
 Spatula (Spathulea):  – łyżka, od zdrobnienia spatha „szpachla”, od  spathē „szpachla”. 
 Rhynchaspis (Rhyncapsis, Rynchapsis, Rynchapeis, Rhyncaspis, Rhynchapsis, Rynchaspis, Rhynchasmus): gr. ῥυγχος rhunkhos „dziób”; ασπις aspis, ασπιδος aspidos „tarcza”. Gatunek typowy: Anas clypeata Linnaeus, 1758.
 Rhynchoplatus: gr. ῥυγχος rhunkhos „dziób”; πλατυς platus „broda”. Gatunek typowy: Anas clypeata Linnaeus, 1758.
 Clypeata: epitet gatunkowy Anas clypeata Linnaeus, 1758; łac. clipeatus lub clypeatus „dźwigając tarczę, uzbrojony w okrągłą tarczę”, od clipeare lub clypeare „ramię z tarczą”, od clipeus, clupeus lub clypeus „okrągła tarcza”. Gatunek typowy: Anas clypeata Linnaeus, 1758.
 Cyanopterus: gr. κυανοπτερος kuanopteros „niebieskoskrzydły”, od κυανος kuanos ciemnoniebieski; -πτερος -pteros „-skrzydły”, od πτερον pteron „skrzydło”. Gatunek typowy: Anas Querquedula Linnaeus, 1758.
 Pterocyanea (Pterocyana): gr. πτερον pteron „skrzydło”; κυανεος kuaneos „ciemnoniebieski, lśniący”. Gatunek typowy: Anas circia Linnaeus, 1758 (= Anas querquedula Linnaeus, 1758).
 Punanetta: epitet gatunkowy Anas puna von Tschudi, 1844; gr. νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas puna von Tschudi, 1844.
 Adelonetta: gr. αδηλος adēlos „niejasny”, od negatywnego przedrostka α- a-; δηλος dēlos „widoczny”; νηττα nētta „kaczka”. Gatunek typowy: Anas puna von Tschudi, 1844.

Podział systematyczny 
Na podstawie badań filogenetycznych takson ten został ponownie wyodrębniony z Anas. Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Spatula querquedula  – cyranka zwyczajna
 Spatula hottentota  – srebrzanka hotentocka
 Spatula puna  – srebrzanka andyjska
 Spatula versicolor  – srebrzanka modrodzioba
 Spatula platalea  – płaskonos jasnogłowy
 Spatula smithii  – płaskonos przylądkowy
 Spatula rhynchotis  – płaskonos czarnolicy
 Spatula clypeata  – płaskonos zwyczajny
 Spatula cyanoptera  – cynamonka
 Spatula discors  – cyranka modroskrzydła

Fragment kladogramu obejmujący gatunki z rodzaju Spatula:

Przypisy

Bibliografia 
 

Kaczkowate